Playground kan syfta på:

Playground (kriminalroman) – roman av Lars Kepler
Playground Music – ett skiv- och distributionsbolag
Playground Squad – en utbildning för blivande spelutvecklare
 The Playground – engelsk originaltitel på en roman av den tyske pseudonymen Thomas Sanders från 2003, se Lekplatsen (bok)